Amaury Duval (1760-1838), diplomate, historien et écrivain français ;
 Amaury-Duval (1808-1885), fils du précédent, peintre français.